Il doppio del torneo di tennis Bogotà Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gustavo Guerrero e Roberto Saad che hanno battuto in finale José Daher e César Kist 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Shelby Cannon /  Roger Smith (primo turno)
 Pablo Albano /  Luis Lobo (semifinali)

 José Daher /  César Kist (finale)
 Bertrand Madsen /  Francisco Montana (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1991